

Geografia

Italia 
Molinello – rio della città metropolitana di Bologna
Molinello – frazione di San Martino Siccomario in provincia di Pavia
Molinello – frazione di Casaloldo in provincia di Mantova
Molinello – frazione di Golferenzo in provincia di Pavia